Абатия:

 Абатия () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Абатия () — род цветковых растений семейства .